Жозе Карлос де Алмейда, более известный как Зе Карлос (род. 14 ноября 1968 года в Президенти-Бернардис, Сан-Паулу) — бразильский футболист, защитник, серебряный призёр чемпионата мира 1998 года.

Биография 

Игровую деятельность начал в 1990 году и играл за «Сан-Жозе СЖК», «Атлетико Насьонал Сан-Паулу», «Сан-Каэтано», «Португеза Деспортос», «Униан Сан-Жуан», «Сан-Паулу», «Жувентуде», «Матоненсе», «Понте-Прета», «Гремио», «Жоинвиль» и «Нороэсте».
 
Его последним клубом стала «Португеза», где он играл до мая 2005 года.
 
Зе Карлос не играл за сборную Бразилии до 29 лет, но ему всё же удалось попасть в список на чемпионат мира по футболу 1998 из-за травм других игроков. Он не играл до полуфинального матча против Нидерландов, где был поставлен в стартовый состав. Он не играл в финале и больше не вызывался в сборную, так что его появление в полуфинале чемпионата мира стало его первым и единственным матчем за сборную.

Ссылки 
  CBF
 Profile at Ogol

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Сан-Каэтано»
Игроки ФК «Португеза Деспортос»
Игроки ФК «Жувентуде»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Понте-Прета»
Игроки ФК «Жоинвиль»
Игроки ФК «Нороэсте»